WideScreen Games (; сокращённо WSG) — французская частная компания, разработчик компьютерных игр. В начале июля 2009 года было объявлено о банкротстве WSG. На момент банкротства компании число её постоянных сотрудников было приблизительно 90 человек.

WSG была основана в декабре 1999 года во французском городе Лионе. В 2001 году компания разработала приключенческую игру Frank Herbert’s Dune, которая не имела успеха. В 2005 году был разработан шутер от третьего лица . Также компания разработала несколько других проектов, основанных на лицензировании кинофильмов и телесериалов, таких как Pirates: Legend of the Black Buccaneer и некоторые другие.

В декабре 2008 года стало известно, что WSG по контракту польской компании CD Projekt и под руководством CD Projekt RED разрабатывает игру The Witcher: Rise of the White Wolf, которая является ремейком ролевой игры «Ведьмак» 2007 года выпуска. The Witcher: Rise of the White Wolf должен был выйти под игровые консоли PlayStation 3 и Xbox 360. При этом для разработки игры WSG использовала собственный игровой движок «DaVinci».

27 апреля 2009 года появились слухи об остановке разработки игры, а 28 и 29 апреля они были официально подтверждены. Оливье Масклиф (), менеджер WSG, объяснил причину остановки разработки The Witcher: Rise of the White Wolf тем, что CD Projekt на протяжении трёх месяцев не выплачивала WSG платежи по плану, и WSG не имела иного выбора, как остановить разработку игры. CD Projekt в ответ заявила, что она переводила деньги, но с задержками, однако эти задержки связаны с тем, что WSG «проваливала» все сроки разработки игры.

В начале июля 2009 года было объявлено о банкротстве компании WideScreen Games. Разработка игры «The Witcher: Rise of the White Wolf» была остановлена.

Сразу после объявления о банкротстве WideScreen Games стало известно, что бо́льшая часть её сотрудников перешли работать в Ubisoft.

О судьбе игры , которая разрабатывалась WideScreen Games под руководством Square Enix и изначально должна была выйти в конце 2008 года, долгое время ничего не было известно. Лишь 10 декабря 2010 года Square Enix в официальном пресс-релизе сообщила об отмене игры, при этом не раскрывая никаких причин и подробностей.

Список игр разработанных WideScreen Games 
 Frank Herbert’s Dune (2001, Windows, PS2)
 Fame Academy (2003, PS2)
 Airborne Troops (2005, PS2, 2006, Windows)
 Dead to Rights II (2005, Windows, PS2, Xbox)
 Wild Water Adrenaline featuring Salomon (2006, PS2)
 Black Buccaneer (2006, Windows, PS2, Xbox)
 Highlander (отменена, Windows, PS3, Xbox 360)
 The Witcher: Rise of the White Wolf (отменена, PS3, Xbox 360)
 White Fear (отменена, Windows, PS2)

Примечания

Внешние ссылки 
 
 Описание WideScreen Games

Производители компьютерных игр Франции